Orientictis (Оријентиктис — „оријентална ласица”) је изумрли род плацентални сисара из изумрле породице Viverravidae, који је у периоду касног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Orientictis.

Временска распрострањенст рода Orientictis унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Viverravidae

Референце 

Viverravidae
Изумрли сисари Азије